Duno steht für:

 ehemaliger Name der Stadt Downpatrick in Irland
 ein ehemaliger Name der Stadt Barsukowka (Kaliningrad, Gurjewsk)
 Ringwallburg Duno, eine Burg aus dem 10. Jahrhundert in der niederländischen Provinz Gelderland
 Duno (Lombardei), italienische Gemeinde in der Provinz Varese

Duno ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Duno von Bamberg (bl. um 1170), Prior des ehemaligen Benediktinerklosters St. Michels in Bamberg

 Heinrich de Duno († 1319), Bischof von Worms, siehe Heinrich III. von Daun
 Jean de Duno (1402–1468), Großkämmerer von Frankreich, siehe Jean de Dunois
 Milka Duno (* 1972), venezolanische Rennfahrerin
 Taddeo Duno (1523–1613), Schweizer Arzt und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Dunow